«Run It!» () ― первый сингл американского певца, Криса Брауна, выпущенный 30 июня 2005 года с его дебютного студийного альбома Chris Brown. Песня вошла в первую 10-ку в шести странах и в первую 20-ку в четырех других. Песня также сумела возглавить чарты в США, Австралии и Новой Зеландии. Музыкальный клип получил номинации на премию MTV Video Music Awards 2006 года Лучший новый исполнитель и Выбор зрителя.

Музыкальный клип
Музыкальный клип был выпущен 8 августа 2005 года. Режиссером стал Эрик Уайт. В нем Браун танцует с группой танцоров, а затем вдвоем с девушкой. Клип получил две номинации на MTV Video Music Awards 2006 года: Лучший новый исполнитель и Выбор зрителя.

Трек-лист

US CD single
"Run It!" (feat. Juelz Santana) - 3:49
"Run It!" (Main Version) - 3:15
"Run It!" (Instrumental) - 3:14
"Run It!" (Video) - 4:09

European CD single
"Run It!" (feat. Juelz Santana) - 3:49
"I May Never Find" - 4:35

European CD single
"Run It!" (feat. Juelz Santana) - 3:49
"Run It! (Remix)" (feat. Bow Wow & Jermaine Dupri ) - 4:04
"Run It!" (Main Version - No Rap) - 3:15
"Run It!" (Instrumental) - 3:14
"Run It!" (Video) - 4:09

Special Dutch CD Edition
"Run It!" (feat. Juelz Santana) - 3:50
"Run It!" (feat. The Partysquad) - 3:22

Vinyl
"Run It!" (feat. Juelz Santana) - 3:50
"Run It!" (Main Version) - 3:14

Vinyl remix
"Run It! (Remix)" (feat. Bow Wow & Jermaine Dupri) - 4:04
"Run It! (Remix)"" (Instrumental) - 4:04

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Чарты за все время

Сертификации

Примечания

Дебютные синглы 2005 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Песни Криса Брауна
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие European Hot 100 Singles
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Песни, написанные Шоном Гарреттом
Песни, написанные Скоттом Сторчем
Песни 2005 года